Hans Bucka ist der Name folgender Personen:
* Hans Bucka (Heimatforscher) (1913–2003), deutscher Heimatforscher
 Hans Bucka (Physiker) (1925–2011), deutscher Physiker und Hochschullehrer